Подгоровка () — село,
Козельщинский поселковый совет,
Козельщинский район,
Полтавская область,
Украина. Население по переписи 2001 года составляло 77 человек.

Географическое положение 
Село Подгоровка находится в 1-м км от левого берега реки Рудька,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположен пгт Козельщина,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Новая Галещина.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Через село проходит автомобильная дорога  ().
Рядом проходит железная дорога, станция Галещина в 3-х км.

Примечания